А́хонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Ахонен, Ари (род. 1981) — финский хоккеист.
 Ахонен, Илмари (1896—1980) — финский архитектор.
 Ахонен, Лео (род. 1939) — финский танцовщик, солист Финского национального балета, балетмейстер.
 Ахонен, Янне (род. 1977) — финский прыгун с трамплина.